Мопс — ім'я кількох персонажів давньогрецької міфології;
 Мопс — порода собак.